Че́рнинский сельсове́т () — административно-территориальная единица в Брестском районе Брестской области Республики Беларусь. Административный центр сельсовета — агрогородок Черни.

Географическое положение 
Территория сельсовета расположена северо-восточнее города Бреста. На севере граничит с Чернавчицким сельсоветом, на юго-востоке с Тельминским сельсоветом, на востоке с Жабинковским районом, на юго-западе — с территорией города Бреста.

Состав 

Чернинский сельсовет включает 16 населённых пунктов:

Источник: 

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Мощёнка — деревня

Примечания

Ссылки 
 Чернинский сельсовет
 
 О Чернинском сельсовете (газета «Заря над Бугом»)

Сельсоветы Брестского района